Cet article présente la liste des villes de Jordanie.

Villes de Jordanie de plus de  habitants

Annexes

Sources

Liens externes

Département des Statistiques
 Geopolis - MENApolis (données démographiques et spatiales)
City Population

Villes
Jordanie